

Ebraismo
Korach – 38ª porzione settimanale della Torah

Persone
Zoran Korach (1986) – attore statunitense